El Masters d'Indian Wells 2015, conegut oficialment com a BNP Paribas Open 2015 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i WTA Premier Mandatory Tournaments en categoria femenina. La 40a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 22 de març de 2015 a l'Indian Wells Tennis Garden d'Indian Wells, Califòrnia, Estats Units.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el 50è títol de la seva carrera i el 21è de categoria Masters i quart a Indian Wells. En una repetició de la final de l'edició anterior, Đoković va tornar a superar a Roger Federer en tres sets. La romanesa Simona Halep va guanyar el tercer títol de la temporada i el més important de la seva carrera. En aquest edició, l'estatunidenca Serena Williams va acabar amb el boicot que mantenia amb aquest torneig des del 2001. La parella masculina formada pel canadenc Vasek Pospisil i l'estatunidenc Jack Sock van guanyar el primer títol Masters de la seva carrera. La parella femenina formada per la suïssa Martina Hingis i l'índia Sania Mirza van guanyar el títol en el primer torneig que disputaven juntes malgrat que ambdues ja havien guanyat aquest títol anteriorment.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2015
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015